Thanos peut désigner :
 Thanos, un personnage des comics Marvel ;
 Thanos, un personnage de la série Lanfeust ;
 Thanos, un goa'uld dans l'univers de Stargate ;
 Thanos, un genre de dinosaure abélisauridé d'Amérique du Sud, représenté par l'espèce Thanos simonattoi.